Plazma je beseda z več pomeni.
 V fiziki pomeni plazma eno od agregatnih stanj snovi.
 V medicini pomeni plazma eno od sestavin krvi.